Листоед ивовый жёлтый () — вид  из подсемейства .

Распространение 
Встречается в палеарктическом регионе от Ирландии до Японии.

Экология и местообитания 
Кормовые растения и имаго и личинки — листья ивы (Salix), чаще ивы прутовидной (Salix viminalis), Salix alba, Salix caprea, Populus nigra, Corylus avellana, Salix cinerea oleifolia, Betula pendula, Salix aurita × cinerea, Salix myrsinifolia, Alnus incana, Salix pentandra, Alnus glutinosa, Salix fragilis и Salix cinerea.

Подвиды 
 Galerucella lineola lineola (Fabricius, 1781)
 Galerucella lineola solarii Burlini, 1942

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Козявки
Животные, описанные в 1781 году
Насекомые Евразии